Aluminiumphosphat steht für verschiedene Phosphate des Aluminiums:

Aluminiumorthophosphat
Aluminiummetaphosphat
Aluminiumpolyphosphat